Dangerous Lies – film del 1921 diretto da Paul Powell
Dangerous Lies – film del 2020 diretto da Michael Scott